Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1994/95 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg die TSG Wismar, aus der Staffel Süd BSV Sachsen Zwickau in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Wismar.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: TS Woltmershausen und Reinickendorfer Füchse.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Oldenburger SV.
SV Süd Braunschweig, Union Halle-Neustadt wechseln in die Staffel Nord.
Der Marner TV schließt sich mit TSV Brunsbüttel zur HSG Marne-Brunsbüttel zusammen.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: BSV Sachsen Zwickau.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TSG Ketsch.
Absteiger in die Regionalligen: TuS Eintracht Wiesbaden (Rückzug) und VfL Meißen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Hasper SV, SG Hessen Hersfeld, MTV Moringen und TV Echterdingen.
SV Süd Braunschweig und Union Halle-Neustadt wechseln in die Staffel Nord.
Der SV Süd Braunschweig schließt sich in einer Spielgemeinschaft mit dem Post SV Braunschweig zusammen.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

1994
Handballsaison 1994/95